Jean Bouvier (1920-1987), historien français.
 Jean Bouvier (1869-), écrivain de langue française
 Jean Bouvier (1924-), peintre français
 Jean Bouvier (-), alpiniste français